24 sata (dt. „24 Stunden“) steht für:
 24 sata (bosnisches Internetportal), ein bosnisches Internetportal
 24 sata (kroatische Tageszeitung), eine kroatische Tageszeitung und ein 24-Stunden-Nachrichtensender
 24 sata (serbische Tageszeitung), eine serbische Tageszeitung